Малая Ворона:

 Малая Ворона — река на водосборе Угры.
 Малая Ворона — упразднённая в 2013 году деревня в Арбажском районе Кировской области.